Ла Лаха има више значења:

 Ла Лаха (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лаха (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лаха (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лаха (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лаха (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лаха (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаха (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаха (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаха (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаха, Лахеро (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаха (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаха (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаха (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаха (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаха (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лаха (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лаха (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лаха (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лаха (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лаха (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лаха (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лаха (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лаха (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лаха (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лаха (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лаха (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лаха, Буенависта (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лаха (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лаха (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лаха (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лаха (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаха (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха, Ла Лаха де Пасо де Нуњез (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха, Ла Лахита (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха, Ла Лахита (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Лаха, Сан Хосе де ла Лаха (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лаха (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лаха (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лаха (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лаха (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лаха (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лаха (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лаха (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лаха (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лаха (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лаха (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лаха (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха, Ла Колонија (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лаха, Ринкон де лос Кабаљос (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику